

Patronyme 

 Paul Pochet-Lagaye (1885-1945), homme politique français ;
 Loïc Pochet (1963-), navigateur à la voile français ;
 Fabien Pochet (1975-), ingénieur du son belge ;
 Amélie Pochet (1984-), joueuse française de basket-ball.